Das Internazionali di Tennis Val Gardena/Südtirol 2009 war ein Tennisturnier für Damen in St. Ulrich in Gröden. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 26. Oktober bis 1. November 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden